Die Liberian Premier League 2021/22 ist die 48. Saison der höchsten liberischen Spielklasse im Fußball. Meister wurde zum ersten Mal der Watanga FC aus Monrovia.

|}

First Relegation Playoff

|}

Second Relegation Playoff

|}

|}

FA Cup 2021/22 

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesl/liber2022.html

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in Liberia